Гарачико ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 29,28 км². Население 5413 человек (на 2010 год).

География 
Возле города находится вулкан  Тревехо (Аренас-Неграс).

Население

Примечания

Ссылки 
 Гарачико — город восставший из пепла | Siesta life

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе